El nombre Bret fue usado por tres ciclones tropicales en el Océano Atlántico.

 Tormenta tropical Bret (1993)
 Huracán Bret (1999)
 Tormenta tropical Bret (2005)
 Tormenta tropical Bret (2017)